Летние И́гры до́брой во́ли 1986 года — первые Игры доброй воли, проходившие в Москве с 5 по 20 июля 1986 года. Игры были ответом на олимпийские бойкоты периода, когда Соединённые Штаты отказались участвовать в Олимпийских играх 1980 года в Москве, а Советский Союз отказался присутствовать на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Советские спортсмены доминировали в соревнованиях, завоевав 118 золотых медалей и 241 медаль в целом.

В соревнованиях по 18 видам спорта приняли участие примерно 3000 спортсменов из 79 стран. Игры доброй воли были первыми соревнованиями за десять лет, когда лучшие спортсмены СССР и США соревновались друг с другом в крупном летнем мультиспортивном мероприятии. В отличие от других крупных соревнований, для участия в Играх достаточно было приглашения организаторов. В США Turner Broadcasting System показала более 129 часов вещания с соревнований.

Министерство обороны США запретило 12 американским спортсменам участие в соревнованиях, поскольку они были военнослужащими. СССР также запретил участие в соревнованиях командам Израиля и Южной Кореи. Игры, будучи коммерческим мероприятием, не были успешными в финансовом отношении, а компания «Turner Broadcasting System» потеряла на их поддержке миллионы долларов.

Соревнования 
Соревнования проводились по 18 видам спорта. Также были организованы показательные выступления по фигурному катанию в Москве и два товарищеских матча СССР — Европа по мотоболу в Видном.

Медальный зачёт

Мировые рекорды 
В ходе Игр был установлен ряд мировых рекордов. Сергей Бубка установил рекорд в прыжках с шестом — 601 см. Джекки Джойнер-Керси в десятиборье набрала 7148 очков. Владимир Сальников установил мировой рекорд в плавании вольным стилем на 800 м — 7:50,64.  и Эрика Салумяэ установили мировые рекорды в гите на 200 м.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Спорт в СССР в 1986 году
1986 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Июль 1986 года